Bocos ist ein Nachname folgender Personen:

 Ángel Francisco Bocos Hernández (1883–1936), spanischer Ordensgeistlicher und Märtyrer
 Aquilino Bocos Merino (* 1938), spanischer Ordensgeistlicher, Generaloberer der Claretiner und Kardinal